L’aulne, arbre

Toponymes
L’Aulne, fleuve
Aulne, hameau de la commune de Gozée, en Belgique, où se trouve l’abbaye d’Aulne
Rivière Aulneuse, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent coulant dans Saint-Apollinaire et Lévis (secteur Saint-Nicolas), dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
Rivière des Aulnes (rivière du Bic), un affluent de la rivière du Bic (versant du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent), coulant dans les MRC Les Basques et Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
Rivière des Aulnes (rivière Joncas), un affluent de la rivière Joncas, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Canada.
Rivière des Aulnes (rivière Laflamme), un affluent de la rivière Laflamme, coulant dans Barraute, dans la MRC Abitibi, au Québec, au Canada.

Voir aussi
L’aune, ancienne unité de mesure de longueur